Klemmert ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Klemmert (1924–2022), deutsche Politikerin (CDU)
 Oskar Klemmert (1925–2010), Oberbürgermeister von Kitzingen (1958–1967) und Leiter der bayerischen Vertretung beim Bund (1968–1988)